Крымская_медаль может означать:
 Крымская медаль (Великобритания)
 Крымская медаль (Сардиния)
 Крымская медаль (Турция)
 Медаль «За возвращение Крыма» (Россия)